Akademiker oder weiblich Akademikerin steht für:

 Person mit einem Hochschulabschluss
 Akademiker (finnische Auszeichnung), Ehrentitel, vergeben vom finnischen Staatspräsidenten
 Akademiemitglied in einer Akademie der Wissenschaften, als frühere Bezeichnung
 Mitglieder der antiken griechischen Philosophenschule Platonische Akademie

Siehe auch:
 Akademiker Verlag (OmniScriptum Publishing)
 Akademischer Bund (Begriffsklärung)